Оберосберген () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Энайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Мюндольсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 3,79 км², население — 4397 человек (2006) с тенденцией к росту: 4855 человек (2013), плотность населения — 1281 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 4735 человек, в 2012 году — 4818 человек, а в 2013-м — 4855 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3206 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2492 были экономически активными, 714 — неактивными (показатель активности 77,7 %, в 1999 году — 78,5 %). Из 2492 активных трудоспособных жителей работали 2326 человек (1131 мужчина и 1195 женщин), 166 числились безработными (88 мужчин и 78 женщин). Среди 714 трудоспособных неактивных граждан 293 были учениками либо студентами, 252 — пенсионерами, а ещё 169 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки